{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (63601) - || 2001 QD66 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63602) - || 2001 QE67 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63603) - || 2001 QG67 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63604) - || 2001 QC68 ||16 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (63605) Budperry || 2001 QE68 ||20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (63606) - || 2001 QK69 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63607) - || 2001 QG70 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63608) - || 2001 QD72 ||21 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63609) Francoisecolas || 2001 QY72 ||20 augustus 2001 || Pic du Midi
|-
| (63610) - || 2001 QT75 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63611) - || 2001 QX75 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63612) - || 2001 QK76 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63613) - || 2001 QO76 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63614) - || 2001 QF77 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63615) - || 2001 QB78 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63616) - || 2001 QN78 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63617) - || 2001 QO78 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63618) - || 2001 QP78 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63619) - || 2001 QV78 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63620) - || 2001 QW78 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63621) - || 2001 QZ78 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63622) - || 2001 QE79 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63623) - || 2001 QN79 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63624) - || 2001 QX79 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63625) - || 2001 QC80 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63626) - || 2001 QH80 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63627) - || 2001 QJ80 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63628) - || 2001 QN80 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63629) - || 2001 QU80 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63630) - || 2001 QE83 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63631) - || 2001 QY83 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63632) - || 2001 QG84 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63633) - || 2001 QR84 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63634) - || 2001 QU86 ||16 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63635) - || 2001 QM88 ||22 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (63636) - || 2001 QJ90 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63637) - || 2001 QT90 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63638) - || 2001 QM92 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63639) - || 2001 QQ93 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63640) - || 2001 QM94 ||23 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63641) - || 2001 QE97 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63642) - || 2001 QK97 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63643) - || 2001 QC99 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63644) - || 2001 QY99 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63645) - || 2001 QY101 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63646) - || 2001 QA102 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63647) - || 2001 QD104 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63648) - || 2001 QP104 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63649) - || 2001 QT105 ||23 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63650) - || 2001 QN106 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63651) - || 2001 QS107 ||18 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63652) - || 2001 QG108 ||23 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63653) - || 2001 QQ109 ||21 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63654) - || 2001 QD113 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63655) - || 2001 QV113 ||26 augustus 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (63656) - || 2001 QC114 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63657) - || 2001 QV114 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63658) - || 2001 QJ115 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63659) - || 2001 QM116 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63660) - || 2001 QV119 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63661) - || 2001 QC120 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63662) - || 2001 QE120 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63663) - || 2001 QQ120 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63664) - || 2001 QQ121 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63665) - || 2001 QC124 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63666) - || 2001 QD129 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63667) - || 2001 QK130 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63668) - || 2001 QP131 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63669) - || 2001 QS131 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63670) - || 2001 QY131 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63671) - || 2001 QK132 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63672) - || 2001 QM134 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63673) - || 2001 QL135 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63674) - || 2001 QO136 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63675) - || 2001 QY137 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63676) - || 2001 QM139 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63677) - || 2001 QY139 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63678) - || 2001 QL140 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63679) - || 2001 QN145 ||24 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (63680) - || 2001 QD147 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63681) - || 2001 QE147 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63682) - || 2001 QZ147 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63683) - || 2001 QJ150 ||25 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63684) - || 2001 QL152 ||25 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63685) - || 2001 QT152 ||26 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63686) - || 2001 QY152 ||26 augustus 2001 || P. Kušnirák
|-
| (63687) - || 2001 QH154 ||30 augustus 2001 || L. Šarounová
|-
| (63688) - || 2001 QR154 ||28 augustus 2001 || Kleť
|-
| (63689) - || 2001 QK155 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63690) - || 2001 QY156 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63691) - || 2001 QY157 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63692) - || 2001 QQ160 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63693) - || 2001 QN161 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63694) - || 2001 QB167 ||24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63695) - || 2001 QM168 ||25 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63696) - || 2001 QV169 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63697) - || 2001 QY177 ||26 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63698) - || 2001 QK179 ||28 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63699) - || 2001 QG181 ||27 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63700) - || 2001 QR181 ||27 augustus 2001 || NEAT|}

Planetoïdenlijsten